Соревнования в семиборье у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Белграде прошли 4—5 марта 2017 года на «Комбанк Арене».

К участию были допущены 8 сильнейших многоборцев по итогам летнего сезона 2016 года и такое же количество — на основании результатов в зимнем сезоне 2017 года.

Действующим зимним чемпионом Европы в семиборье являлся Илья Шкуренёв из России, пропускавший этот турнир в связи с отстранением сборной России от международных соревнований из-за допингового скандала.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+1)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | WB — Высшее мировое достижение в отдельном виде семиборья | EB — Высшее европейское достижение в отдельном виде семиборья | CB — Высшее достижение чемпионатов Европы в отдельном виде семиборья | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Бег на 60 метров 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в беге на 60 метров.

На старт вышли 16 многоборцев из 12 стран.

Прыжок в длину 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в прыжке в длину.

Лидером после двух видов стал француз Кевин Майер, опережавший Эшли Брайанта из Великобритании на 9 очков.

Толкание ядра 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в толкании ядра.

Кевин Майер упрочил лидерство в общем зачёте после третьего вида, оторвавшись от Эшли Брайанта на 76 очков. Адам Гельцелет из Чехии благодаря хорошему выступлению в толкании ядра поднялся на третье место.

Прыжок в высоту 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в прыжке в высоту.

В четвёртом виде семиборья подряд Кевин Майер показал результат в тройке сильнейших и стал безоговорочным лидером после первого дня, опережая ближайшего преследователя на 125 очков. После прыжка в высоту им стал испанец Хорхе Уренья, показавший в этом виде одинаковый результат с французом (2,10 м).

Бег на 60 метров с барьерами 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в беге на 60 метров с барьерами.

Хорхе Уренья показал второй результат среди многоборцев в истории чемпионатов Европы в помещении — 7,78 — и закрепился на второй позиции в общем зачёте. Лидировать продолжил Кевин Майер, установивший личный рекорд 7,88. Черногорец Дарко Пешич побил национальный рекорд в беге на 60 метров с барьерами (7,99).

Прыжок с шестом 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в прыжке с шестом.

С лучшей попыткой на 5,40 м Кевин Майер де-факто обеспечил себе победу в соревнованиях за один вид до окончания. Шедший следом Хорхе Уренья проигрывал ему более 200 очков, Адам Гельцелет — более 300.

Бег на 1000 метров 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в беге на 1000 метров.

Перед заключительным видом Кевин Майер имел шансы на установление рекорда Европы. Чтобы побить достижение Романа Шебрле, французу было необходимо пробежать 1000 метров за 2.44,9 или быстрее. С данной задачей он успешно справился, финишировав четвёртым со временем 2.41,08. В борьбе за призовые места единственная интрига была в борьбе за бронзу, где Адама Гельцелета мог догнать серб Михаил Дудаш, однако заступ за пределы дорожки и последовавшая дисквалификация поставили крест на этих надеждах.

Итоговое положение 
Призёр Олимпийских игр Кевин Майер установил новый рекорд Европы — 6479 очков. Этот результат стал пятым в мировой истории (четыре первых принадлежат одному человеку, американцу Эштону Итону). Лидер сезона испанец Хорхе Уренья немного проиграл своему личному рекорду, но результата 6227 очков оказалось достаточно для завоевания серебряной медали.

Примечания

Ссылки 
 

семиборье